OEC Taipei Ladies Open 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2009 является 3-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам женской серии ITF.

Соревнования проходили в Тайбэе — со 2 по 8 ноября 2009 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Аюми Морита (№ 78 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 OEC Taipei Ladies Open
 Цикл женских турниров ITF 2009
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Тайвань
Теннис
Ноябрь 2009 года
2009